Кирино — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Кирино, Карлос (1910–1999) – филиппинский историк, писатель.
 Кирино, Нацуо (род. 1951) — современная японская писательница.
 Кирино, Эльпидио (1890—1956) — филиппинский политик, шестой президент Филиппинской республики.

Населённые пункты

Россия 
 Кирино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Кирино — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Кирино — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Кирино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Кирино — село в Балезинском районе Удмуртии.

Филиппины 
 Кирино — провинция департамента Долина Кагаян.

См. также 
 Кирин